Интернациональный переулок — переулки в различных населённых пунктах бывшего СССР

Россия 
 Интернациональный переулок — переулок в городе Бор;
 Интернациональный переулок — переулок в Ижевске

Украина 
 Интернациональный переулок — переулок в Одессе

См. также 
 Интернациональная улица